Barnsley kan syfta på:

 Barnsley - en stad i South Yorkshire, England
 Barnsley (storstadsdistrikt) - ett distrikt i South Yorkshire, England
 Barnsley, Gloucestershire - en ort och civil parish i Gloucestershire, England
 Barnsley, Shropshire - en ort i Shropshire, England